Palliez steht für:

 ein ehemaliger Name der schweizerischen politischen Gemeinde Pailly VD

Palliez ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Vernier-Palliez (1918–1999), französischer Botschafter in den USA